Вільяльба  — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Дієго де Вільяльба-і-Толедо — іспанський колоніальний чиновник, президент Королівської авдієнсії Санта-Фе-де-Боготи (1667-1671)
 Томас Вільяльба Альбін — в. о. президента Уругваю (1865)
 Хасінто Вільяльба — парагвайський футболіст